AWS steht für:
 African Writers Series, eine englischsprachige Buchreihe mit Werken afrikanischer Schriftsteller
 Akcja Wyborcza Solidarność, polnische Partei
 Amazon Web Services, US-amerikanischer Cloud-Computing-Anbieter
 Arab Wings, jordanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Automatic Warning System, britisches Zugsicherungssystem
 Lethal Autonomous Weapon System, Autonomes Waffensystem
 Autowerke Salzgitter, deutscher Automobilhersteller (1948–1950)
 A Wilhelm Scream, US-amerikanische Melodic-Hardcore-Band
 Advanced Wireless Services, ein Mobilfunkband in den Vereinigten Staaten, Kanada und Chile.
 American Welding Society, eine US-amerikanische Normenstelle für Schweißtechnik
 Apple Workgroup Server, der Name bestimmter Macintosh-Computer, die von Apple verkauft wurden
 Automatisches Warnsystem, eine Rottenwarnanlage
 Automobilwerk Walter Schätzle, deutscher Autohersteller (1973–1974)
 Awtomatitscheskaja Wintowka Simonowa, ein russisches Selbstladegewehr, siehe Simonow AWS-36
 AWS (Band), ungarische Post-Hardcore-Band

aws steht für:
 Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft, die österreichische Förderbank des Bundes für unternehmensbezogene Wirtschaftsförderung
 Süd-Awyu (ISO-639-3-Code), Trans-Neuguinea-Sprache auf Papua

Abkürzung